James ou Jim Shannon sont des noms pouvant désigner:

Personnalités

Hommes politiques
James Shannon (c. 1840-1891), homme politique australien d'Australie-Méridionale
James C. Shannon (1896-1980), homme politique américain du Connecticut
James Shannon (né en 1933), homme politique travailliste irlandais
James Shannon (né en 1952), homme politique américain du Massachusetts

Autres
James Shannon (1799-1859), académicien et évangéliste irlando-américain
James Jebusa Shannon (1862-1923), artiste anglo-américain
James Royce Shannon (1881-1946), compositeur et poète lyrique irlando-américain
James A. Shannon (1904-1994), néphrologue américain
James Patrick Shannon (1921-2003), évêque catholique et éducateur américain
James Shannon (né en 1990), joueur de cricket irlandais

Personnage de fiction
James Jim Shannon, personnage de la série télévisée Terra Nova

Voir aussi

Homonymie de personnes